Тавадзе () — грузинская фамилия.

 Известные носители
 Тавадзе, Георгий Григорьевич (род. 1955) — советский футболист.
 Тавадзе, Давид Элизбарович (1916—1979) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Тавадзе, Дмитрий Матвеевич (1911—1990) — грузинский театральный художник. Заслуженный деятель искусств Грузинской ССР.
 Тавадзе, Илья Кайсарович (1905—1973) — советский партийный и государственный деятель, дипломат.
 Тавадзе, Касьян Павлович (1907 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Тавадзе, Мераб Шалвович (род. 1942) — советский и грузинский актёр и кинорежиссёр.
 Тавадзе, Пармен Кириллович (1912 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Тавадзе, Реваз (1937—2020) — грузинский советский музыкант и музыкальный педагог. Заслуженный артист Грузинской ССР (1978).
 Тавадзе, Соломон Игнатьевич (1890—1960) — грузинский советский писатель.
 Тавадзе, Тамара Георгиевна (1898—1980) — грузинский советский театральный художник. Заслуженный деятель искусств Грузинской ССР.
 Тавадзе, Фердинанд Несторович (1912—1989) — советский металлург и химик, академик АН Грузинской ССР.